Anielska Góra (Góry Krucze)
 Anielska Góra (Rawa Mazowiecka)